Валентин Павлович Вомперский (3 июня 1924, Борисоглебск — 16 декабря 1995, Москва) — советский и российский лингвист (русист), профессор, 1959—1962 и. о. зав. кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. С 1978 года член Международной ассоциации истории риторики.

Биография 
 ? закончил Борисоглебский учительский институт
 1950 — окончил филологический факультет МГУ
 1950 — принят в аспирантуру кафедры русского языка филологического факультета
 1953—1982 работал на кафедре стилистики русского языка факультета журналистики МГУ
 1953 — кандидат филологических наук
 1957 — доцент
 1971 — доктор филологических наук
 1972 — профессор
 1972—1974 — приглашенный профессор славянских отделений Гейдельбергского и Геттингенского университетов
 1983—1990 — заместитель директора Института русского языка АН СССР
 1983—1995 — заведующий сектором лингвистического источниковедения и истории литературного языка ИРЯ РАН
 1970—1989 — член редколлегии журнала «Русская речь»
 1989—1995 — главный редактор журнала «Русская речь»

Работы 
Автор более 120 научных работ, в том числе монографии:

Награды 
Почетные грамоты Союза журналистов за активную работу в творческих секциях Союза, благодарность от руководства Минвуза СССР.

Ссылки 
 Вомперский Валентин Павлович // Профессора, преподаватели и научные сотрудники факультета журналистики Московского университета . Биографический словарь / Факультет журналистики МГУ, М., 2012. — С. 34.
 Граудина Л. К. Слово прощания  // «Русская речь», 1996, № 3, с. 122—124.

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Историки языка
Русисты
Преподаватели факультета журналистики МГУ
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова